Zhuyuan bezeichnet:

 Zhuyuan (Fengjie) (竹园镇), Großgemeinde im Kreis Fengjie in der chinesischen Stadt Chongqing
 Zhuyuan (Fuyuan) (竹园镇), Großgemeinde im Kreis Fuyuan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Zhuyuan (Jingyan) (竹园镇), Großgemeinde im Kreis Jingyan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Zhuyuan (Mile) (竹园镇), Großgemeinde der Stadt Mile in der chinesischen Provinz Yunnan
 Zhuyuan (Qingchuan) (竹园镇), Großgemeinde im Kreis Qingchuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Zhuyuan (Qiujiang) (柱源村), Dorf im Straßenviertel Qiujiang des Kreises Sha in der chinesischen Provinz Fujian
 Zhuyuan (Songyang) (竹源乡), Gemeinde im Kreis Songyang in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Zhuyuan (Dafang) (竹园彝族苗族乡), Nationalitätengemeinde der Yi und Miao im Kreis Dafang in der chinesischen Provinz Guizhou